RDA steht als Abkürzung für:

 Radioactive Dentine Abrasion, Maß für die abtragende Wirkung von Putzkörpern auf Dentin
 Research Data Alliance, internationale Organisation zum Umgang mit Forschungsdaten
 Rangdienstalter, das Datum, unter dem ein Offizier mit seinem Dienstgrad in die offizielle Dienstaltersliste eingetragen wurde
 Rassemblement Démocratique Africain, eine Partei in Französisch-Westafrika und Französisch-Äquatorialafrika
 Rauchgasdurchzündungsanlage, Anlage zur Simulation von Feuer und Rauchgasdurchzündung (Flash-Over)
 Rauchschutz-Druckanlage, Anlage zur Rauchfreihaltung von Rettungswegen im Brandfall
 RDA Internationaler Bustouristik Verband, ein führender Fachverband für Bustouristiker und ihre Partner
 Recommended Daily Allowance, die täglich empfohlene Menge an Mineralien und Vitaminstoffen
 Reichsverband der Automobilindustrie, heute Verband der Automobilindustrie
 Remote Database Access, ein ISO/OSI-Standard zur Verteilung von Datenbankoperationen in heterogenen verteilten Systemen
 Replica Determinate Agreement, ein Algorithmus zur Auswahl eines gültigen Datums im Falle von redundant versendeten Daten, definiert im OSEK-Standard für Fault-Tolerant Communication
 Resource Description and Access, ein internationales Regelwerk für die Katalogisierung in Bibliotheken
 Rockhampton Downs Airport (IATA-Code), australischer Flughafen 

RdA steht als Abkürzung für:
 Recht der Arbeit, juristische Fachzeitschrift

Abkürzung